Жаду́ль () — французская фамилия. Известные носители:

  бельгийский спортсмен (хоккей на траве).
 Жадуль, Зоэ, более известная как , лидер бельгийской группы «Les Brochettes».
 Жадуль, Мишель (род. 1957) — бельгийский шахматист.
 Жадуль, Теодор (1848—?) — бельгийский дирижёр, пианист и композитор.
  (1930—1996) — бельгийский автор комиксов.